Dudley Ryder henviser til blandt andre:

 Dudley Ryder, 1. jarl af Harrowby (1762–1847), britisk politiker
 Dudley Ryder, 2. jarl af Harrowby (1798–1882), britisk politiker
 Dudley Ryder, 3. jarl af Harrowby (1831–1900), britisk politiker